Гиля́ров — русская семинаристская фамилия (от  — весёлый).

Известные носители:
 
 Гиляров, Владимир Сергеевич (1907—1979) — советский шашист и тренер, мастер спорта СССР. 
 Гиляров, Меркурий Сергеевич (1912—1985) — советский почвенный зоолог, энтомолог, академик АН СССР (1974).
 Гиляров, Сергей Алексеевич (1887—1946) — преподаватель Киевского университета, искусствовед, хранитель Музея западного и восточного искусства в Киеве.
 Гиляров, Федор Александрович (1841—1895) — русский писатель.

См. также 
 Гиляров-Платонов, Никита Петрович (1824—1887) — русский публицист, общественный деятель, богослов, философ, профессор МДА. Примыкал к славянофилам.